Густав Швантес (, 18 сентября 1881 — 17 ноября 1960) — немецкий ботаник, археолог, специалист по доисторическому и раннеисторическому периоду.

Имя 
В различных источниках встречаются разные формы записи имени Швантеса:
,
,
.

Биография 
Густав Швантес родился в Блеккеде 18 сентября 1881 года.

Собственно, Швантес был преподавателем, и он работал по этой профессии с 1903 по 1923 год, в последнее время в Гамбурге. Густав был специалистом по доисторическому и раннеисторическому периоду. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Густав Швантес умер в Гамбурге 17 ноября 1960 года.

Научная деятельность 
Густав Швантес специализировался на семенных растениях.

Избранные научные работы 
 Deutschlands Urgeschichte, 1908.
 Die Gräber der ältesten Eisenzeit im östlichen Hannover in: Prähistorische Zeitschrift Bd.1, 1909. 140—162.
 Die Bedeutung der Lyngby-Zivilisation für die Gliederung der Steinzeit, Hamburg 1923.
 Führer durch Haithabu, 1932.
 Zur Geschichte der nordischen Zivilisation (Hamburg: Evert, 1938).
 Die Geschichte Schleswig-Holsteins. 1. Vorgeschichte Schleswig — Holsteins, 1939.
 Geschichte Schleswig-Holsteins. Die Urgeschichte. Bd. 1, Teil 1. Neumünster 1958.
 The Cultivation of the Mesembryanthemaceae, 1953.
 Flowering Stones and Mid-Day Flowers, 1957.

Почести 
В честь Густавв Швантеса был назван род растений .

В его честь были также названы следующие виды растений:

Примечания

Литература 
 M. Gebühr: Schwantes Gustav in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Bd. 27, Berlin/New York 2004, Seiten 423—429.
 Henning Haßmann / D. Jantzen: «Die deutsche Vorgeschichte — eine hervorragend nationale Wissenschaft». Das Kieler Museum Vorgeschichtlicher Altertümer im Dritten Reich in: Offa Bd. 51, Neumünster 1994, Seiten 9—35.
 Sonja Schäfer: Schwantes, Gustav Martin Heinrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 23, Duncker & Humblot, Berlin 2007, S. 790 f.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Gustav Schwantes 
 Virtual International Authority File: Gustav Schwantes 
 Allgemeine deutsche Biographie & Neue deutsche Biographie (Digitale Register): Gustav Martin Heinrich Schwantes

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Археологи по алфавиту
Археологи Германии